Абдул-Ази́з Абулапа́евич Абдулваха́бов (род. 16 января 1989, Грозный) — российский боец смешанных единоборств, призёр Кубка России по боевому самбо, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по универсальному бою, профессиональный боец ММА. Бывший обладатель титула чемпиона лиги ACB в лёгком весе. Действующий чемпион ACA в лёгком весе.

Absolute Championship Berkut 
С апреля 2014 года Абдул-Азиз выступает в лиге ACB. Он стал первым в истории организации чемпионом в лёгком весе,  26 марта 2016 года завоевав титул на ACB 32 в бою против Эдуарда Вартаняна. На счету Абдул-Азиза две успешные защиты: 22 октября 2016 года он одержал победу техническим нокаутом над Али Баговым на ACB 48 и 23 декабря 2017 года нокаутировал Эдуарда Вартаняна на ACB 77. 8 сентября 2018 года в бою-реванше против Али Багова, прошедшем в рамках ACB 89, он потерял титул.

19 сентября 2020 года на турнире ACA 111 Абдулвахабов, победив Александра Сарнавского, снова стал чемпионом лиги в лёгком весе.

Статистика в ММА 

|-
|Победа
|align=center|19-2
|Хакран Диас
|Решением (раздельным) 
|ACA 131: Абдулвахабов - Диас
|5 ноября 2021
|align=center|5
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-2
|Александр Сарнавский
|Единогласным решением судей
|ACA 111: Абдулвахабов - Сарнавский
|19 сентября 2020
|align=center|5
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-2
|Иманали Гамзатханов
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACA 99
|27 сентября 2019
|align=center|2
|align=center|4:24
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-2
|Брайан Фостер
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|ACA 92
|
|align=center|1
|align=center|1:36
|Варшава, Польша
|
|-
|Поражение
|align=center|15-2
|Али Багов
|Раздельным решением судей
|ACB 89 Abdulvakhabov vs. Bagov 3
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-1
|Эдуард Вартанян
|Раздельным решением судей
|ACB 77 Abdulvakhabov vs. Vartanyan
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-1
|Али Багов
|Техническим нокаутом (отказ от продолжения боя)
|ACB 48 Revenge
|
|align=center|1
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
|Эдуард Вартанян
|Техническим нокаутом (удары)
|ACB 32
|
|align=center|1
|align=center|1:37
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
|Хулио Сезар Де Альмейда
|Техническим нокаутом (удары)
|ACB 29
|
|align=center|3
|align=center|1:37
|Душанбе, Таджикистан
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
|Зулфикар Усманов
|Техническим нокаутом (остановка врачом)
|ACB 22
|
|align=center|1
|align=center|4:47
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
|Вадим Расул
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 18
|
|align=center|1
|align=center|4:59
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
|Али Багов
|Нокаутом (удар ногой с разворота)
|ACB 9
|
|align=center|3
|align=center|3:36
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Расул Эдиев
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|ACB 7
|
|align=center|2
|align=center|0:45
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Ислам Макоев
|Единогласное решение
|ACB 5
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Джумабек Актилек
|Единогласное решение
|Alash Pride - Great Battle 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Алматы, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Гарик Айвазян
|Сабмишном (удушение анаконды)
|Fight Nights - Battle on Terek
|
|align=center|1
|align=center|4:24
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Сергей Бал
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|MB - Mortal Bet
|
|align=center|2
|align=center|3:20
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Андрей Маркович
|Единогласное решение
|League S-70 - Russian Championship Third Round
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Илья Гомелюк
|Техническим нокаутом (удары)
|MMACC - MMA Corona Cup 22
|
|align=center|3
|align=center|0:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
|Салим Каскулов
|Техническим нокаутом (удары)
|ProFC Grand Prix Global - Caucasus
|
|align=center|1
|align=center|4:24
|Дербент, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
|Магомед Алхасов
|Единогласное решение
|ProFC Grand Prix Global - Caucasus
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Дербент, Россия
|
|}

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль Абдул-Азиза Абдулвахабова на сайте FightTime.ru
 Профиль Абдул-Азиза Абдулвахабова на сайте ProFC.ws

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Чемпионы Европы по панкратиону
Чемпионы Absolute Championship Akhmat